Van der Laan is een Nederlandse achternaam. Het kan verwijzen naar:

Een Nederlandse architectenfamilie:
Leo van der Laan
Jan van der Laan
(Dom) Hans van der Laan, ook benedictijner monnik
Nico van der Laan

Nederlandse politici en bestuurders:
Eberhard van der Laan
Hans van der Laan
Lousewies van der Laan
Medy van der Laan

Nederlandse (ex-)profvoetballers:
Arjan van der Laan
Harry van der Laan
Robin van der Laan

Een Nederlandse arts en verzetsstrijder:
Edzard van der Laan

Overig:
Harry van der Laan (astronoom)

Zie ook
Laan, doorverwijspagina